Trioksan je organska kisikova heterociklična spojina z molekulsko formulo C3H6O3. Spojina ima obliko šestčlenskega obroča s tremi ogljikovimi in tremi kisikovimi atomi in dva izomera:

 1,2,4-trioksan, ki je hipotetična spojina in je gradbeni element nekaterih zdravil proti malariji in
1,2,5-triokasan je trimer formaldehida in se uporablja kot gorivo in surovina za sintezo formaldehidnih smol.

 
Kisikove heterociklične spojine